Влади́мир Васи́льевич Усти́нов:
 Устинов, Владимир Васильевич (род. 1953) — юрист, полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе.
 Устинов, Владимир Васильевич (род. 1949) — физик, академик РАН.